Jack Watson peut faire référence à :

 Jack Watson (1915-1999), acteur britannique ;
 Jack Watson (1938-), chef de cabinet de la maison blanche en 1980-81 (administration Carter) ;
 Jack Watson (1892-1957), footballeur britannique.